Il doppio del torneo di tennis Madrid Tennis Grand Prix 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ilie Năstase e Stan Smith che hanno battuto in finale Andrés Gimeno e Manuel Orantes 6-3, 6-4, 6-4.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Madrid Tennis Grand Prix 1972